José Mateos puede referirse a:

 José Mateos, nacido en 1962, escritor y editor español;
 José Mateos Aparicio, nacido en 1984, futbolista español;
 José Mateos Ferrer, pintor español de finales del siglo XVII;